Рабано () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 27,75 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида